Un triptyque (du grec , « plié en trois ») peut désigner :

 Un triptyque est une œuvre peinte ou sculptée réalisée sur un support composé de trois panneaux, dont les deux volets extérieurs peuvent se replier sur le panneau central
 Par extension, dans le domaine de la musique, de la littérature ou de l'architecture, un triptyque désigne une œuvre ou un ouvrage en trois parties

Œuvres 

 Triptyque, une suite pour grand orgue composée par Louis Vierne en 1929-1931 ;
 Triptyque, un roman de Claude Simon paru en 1973
 Triptyque, le troisième album du groupe de rock progressif français Chrysalide sorti en 2008 ;
 Triptyque, le premier volet d'une trilogie réalisée par Pierre Hébert en 2009 ;
  (Triptych), un film canadien réalisé par Robert Lepage et Pedro Pires en 2013.

Autres 
 Au Québec : les éditions Triptyque, maison d'édition montréalaise fondée en 1977
 En Belgique : le Triptyque des Monts et Châteaux et le Triptyque des Barrages, des courses cyclistes
 En gestion de projet, désigne les trois contraintes « coût - délai - qualité »